Дрина се може односити на:

 Дрина, река 
 Дрина (жупа), средњовековна жупа у горњем сливу реке Дрине
 Дрина (Вишеград), насељено место у општини Вишеград
 Дрина (цигарете), бренд цигарета 
 Дрина, национални парк

Види још 

 ФК Дрина
 Стадион ФК Дрина Вишеград
 Операција Дрина